Charadra är ett släkte av fjärilar. Charadra ingår i familjen Pantheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Charadra

en:Grewia